Paul Telfer peut désigner :
 Paul Telfer (né en 1979), acteur écossais ;
 Paul Telfer (né en 1971), footballeur écossais.